Саарбрюккен (; , Сарбрюк) — многозначный термин.
 Саарбрюккен — город на западе Германии, столица земли Саар.
 Саарбрюккен (район) — административный район в составе земли Саар.
 Саарбрюккен (графство) — имперское графство в составе Священной Римской империи существовавшее с 1080 по 1801 годы.
 Саарбрюккен (футбольный клуб) — немецкий футбольный клуб из одноимённого города, основанный в 1903 году.
 Саарбрюккен (аэропорт) — аэропорт в одноименном городе.